Охаба има више значења:

 Охаба (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Охаба (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Охаба (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Охаба (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Охаба (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Охаба (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Охаба (Алба), општина у округу Алба у Румунији